Romanus (Grieks Ρωμανος / Romanos) staat voor 
 het Latijnse genitief van Roma of Rome, dat nu in het Nederlands terug te vinden is als Romein, Romeins, Romaans of Rooms, of ook nog onder de mansnaam Romain
 Personen :
 Romanus van Nepi, Italiaans bisschop, 1e eeuw
 Romanus van Samosata, christelijk martelaar, 3e eeuw
 Romanus van Le Mans, Frans bisschop, 4e eeuw
 Romanus (gouverneur), bestuurder van Mauretania Sitifensis, 4e eeuw
 Romanus van Condat, Bourgondië, 5e eeuw
 Romanus de Melodist, beter bekend als Romanos, Grieks dichter, 6e eeuw
 Romanus (exarch), exarch van Ravenna, 6e eeuw
 Paus Romanus, 9e eeuw
 enkele Byzantijnse keizers, ook beter bekend als Romanos, 9e - 11e eeuw
 Romanus van Bulgarije, tsaar van Bulgarije (977-997)
 Romanus (heilige), Bulgaarse heilige, 14e eeuw